La potassic-chloro-pargasite è un minerale, un anfibolo classificato come appartenente al sottogruppo degli anfiboli di calcio in base alla revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012 (IMA 2012).

È l'analogo della pargasite con il potassio al posto del sodio e il cloro al posto del gruppo ossidrilico (OH-).

Il minerale è stato scoperto sul Monte Elgoras nella tundra di Salnye, penisola di Kola, Russia e approvato dall'IMA nel 2001 col nome potassic-chloropargasite in base alle regole per la nomenclatura vigenti al momento della scoperta.

Secondo la nomenclatura degli anfiboli del 2003, il nome avrebbe dovuto essere chloro-potassic-pargasite perché i prefissi vanno messi in ordine alfabetico, infine la nomenclatura del 2012 ha specificato di usare i prefissi in base all'ordine in cui appaiono nella formula per cui il nome è stato cambiato in potassic-chloro-pargasite.

Morfologia 
La potassic-chloro-pargasite è stata scoperta sotto forma di granuli di colore nero di dimensione fino a 0,5 mm.

Origine e giacitura 
La potassic-chloro-pargasite è stata trovata nella granulite associata a chlorapatite, almandino, diopside, enstatite, biotite ricca di cloro, potassic-pargasite, marialite e plagioclasio.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Anfibolo